Баба́йка:
 Баба́йка — старуха, бабушка.
 Бабайка — прави́льное (рулевое) весло, барочный руль, весло из целого бревна, для управления дощатником, баркою, плотом.
 Бабайка — мифологический персонаж восточных славян, в славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей.
 Бабайка - в некоторых областях (Ивановская обл. и др.) формочка для игры в песочнице, любая.

См. также 
 Бабайки